Rögner ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Rögner (* 1974), deutsche Arbeitswissenschafterin, Kommunikationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
Elisabeth Rögner-Seeck (1904–1997), deutsche Malerin, Kinderbuchautorin und Kunsterzieherin
 Heinz Rögner (1929–2001), deutscher Opern- und Konzertdirigent
 Wolfgang Rögner (* 1951), deutscher Dirigent und Intendant